Příjmení Vaniš nebo Vanis nese více různých osobností:

 Helena Vanišová (* 1951) – česká výtvarná umělkyně
 Josef Vaniš (1927–2009) – český kameraman a fotograf
 Leo Vaniš – rozcestník
 Róbert Vaniš (* 1992) – slovenský fotbalový záložník
 Tereza Vanišová (* 1996) – česká hokejová útočnice